Le tournoi de tennis du Maroc 2011 s'est déroulé du 4 au  à Casablanca.

Faits marquants 
 Pablo Andújar remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Potito Starace. Il remporte son premier titre ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Robert Lindstedt et Horia Tecău s'imposent en finale face à Colin Fleming et Igor Zelenay. Il s'agit du  en double pour Lindstedt et du  pour Tecău.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2011)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Casablanca
ATP 2011
Tennis en avril 2011
Sport au Maroc en 2011